Slovo ketóza může mít různé významy:

 ketóza – stav organismu charakterizovaný zvýšenými hladinami ketolátek v krvi
 ketózy – polyhydroxyketony obsahující ketoskupinu (C=O) a několik hydroxylových skupin (-OH), řadí se mezi monosacharidy